Тяжелов — фамилия:

 Тяжелов, Арсений Иванович (?—1855) — священник Русской православной церкви, профессор Московской духовной академии.
 Адриан (Тяжелов) (в миру Иван Иванович Тяжелов; 1800—1870) — архимандрит Русской православной церкви.